Conseil fédéral est le nom de diverses institutions politiques :
 Le Conseil fédéral ( en allemand,  en italien et  en romanche), gouvernement de la Confédération suisse
 Le Conseil fédéral ( en allemand), chambre haute du parlement autrichien
 En Allemagne :
 Le Conseil fédéral  ( en allemand), organe constitutionnel de la Confédération de l'Allemagne du Nord puis de l'Empire allemand de 1867 à 1918 ;
 Le Conseil fédéral  ( en allemand), chambre haute du parlement de la République fédérale d'Allemagne depuis 1949,
 le ministère fédéral des Affaires du Bundesrat, institution existant en Allemagne de l'Ouest de 1949 à 1969 ;
 Le Conseil fédéral, organe de direction de la Grande Loge de France
 équivalent du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France.

Articles connexes